Мышь может обозначать:
 Мыши () — семейство млекопитающих отряда грызунов.
 Домовая мышь () — вид грызунов рода домовых мышей.
 Летучие мыши () — семейство млекопитающих отряда рукокрылых.
 Птицы-мыши () — отряд птиц с единственным одноимённым семейством.
 Компьютерная мышь — одно из устройств ввода информации в компьютер.
 «Мышь» — сверхтяжёлый немецкий танк.
 Пол-литровая мышь — персонаж одноимённого мультфильма.
 Мышь (галактика) — классический образец столкновения галактик.
 Мышь (рыбалка) — искусственная рыболовная приманка.
 Мышь — манга и аниме в жанре этти.
 «Мыши» — 15-я серия 1-го сезона телесериала «За гранью возможного».

См. также 
 Мысь — одно из названий обыкновенной белки.
 Мышка